Слухальня, також аудитóрія або авдито́рія (, від  — «слухач») — приміщення, у якому відбуваються лекції, семінари, доповіді, проводяться збори тощо.

Примітки

Джерела 

 Павло Штепа, Словник чужослів (1977)
 Лариса Думанська, Одеська державна академія будівництва та архітектури. Особливості архітектурних термінів

Приміщення
Навчання